Slaget vid Helsingborg kan syfta på:
Slaget vid Helsingborg (1362) – ett sjöslag mellan Hansan och Valdemar Atterdag
Slaget vid Helsingborg (1535) – ett slag under det danska inbördeskriget grevefejden
Belägringen av Helsingborg 1678 – en belägring under skånska kriget
Slaget vid Helsingborg (1710) – ett slag mellan Sverige och Danmark under stora nordiska kriget